Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Paradorn Srichaphan che ha battuto in finale Thomas Johansson 1–6, 7–6(4), 6–4.

Teste di serie

  Paradorn Srichaphan (campione)
  Assente
  Jonas Björkman (secondo turno)
  Maks Mirny (primo turno)

 Vince Spadea (secondo turno)
 Taylor Dent (semifinali)
 Hicham Arazi (quarti di finale)
 Jürgen Melzer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2004
ATP Tour 2004